Winnikow oder Vinnikov ist der Name folgender Personen:
 Isaak N. Vinnikov (1897–1973), sowjetischer Orientalist
 Jakow Abramowitsch Winnikow (1910–1997), russischer Mediziner
 Victor Vinnikov (* 1967), israelischer Mathematiker
 Alexander Aronowitsch Winnikow (* 1955), russischer Politiker